Ukin-Ulmasz (akad. Ukīn-Ulmaš, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane u-kí-in-ul-maš) – książę, syn akadyjskiego króla Naram-Sina, brat Szar-kali-szarri. Zachowała się należąca do niego pieczęć cylindryczna z następującą inskrypcją: „Boski Naram-Sin, bóg Agade. Ukin-Ulmasz (jest) jego synem”.

Przypisy

Bibliografia 
 Frayne D.R., Sargonic and Gutian Periods (2234-2113 BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia – Early Periods, tom 2, University of Toronto Press, 1993.

Mezopotamscy książęta
Akadyjczycy